Alacón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alacón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Alacón (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar